Absolut kan syfta på:

 Absolut Vodka – ett svenskt varumärke för vodka
 Absolut (musikgrupp) – en tidigare kristen musikgrupp från Göteborg

Astronomi
 Absolut magnitud – ett mått på en stjärnas verkliga ljusstyrka

Fysik
 Absoluta nollpunkten – den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå

Lingvistik
 Absolut superlativ – när adjektivens superlativform används för att uttrycka en mycket hög grad
 Absolut komparativ – när adjektivens komparativform används för att uttrycka en relativt hög grad
 Absolutiv – ett kasus i vissa språk

Matematik
 Absolutbelopp – ett positivt reellt tal eller noll och kan ges den geometriska tolkningen
 Absolutfel – ett begrepp inom numerisk analys
 Absolutkonvergens – en matematisk definition angående seriers konvergens

Musik
 Absolut gehör –  ett ovanligt fenomen som innebär förmågan att uppfatta och ange exakta tonhöjder utan en referenston

Statsvetenskap
 Absolut majoritet – ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster
 Absolut monarki – en statsform med en monark som statschef med mer eller mindre totala befogenheter

Teknologi
 Absolut positionsbestämning – positionsbestämning med mätning enbart direkt i GPS-mottagaren

Se även
 Absolute – ett varumärke för samlingsalbum som ägs av EVA Records
 Absolutism – flera